Вестминстер има више значења:
 Вестминстер
 Вестминстер (Луизијана)
 Вестминстер (Тексас)
 Вестминстер (Калифорнија)
 Вестминстер (Јужна Каролина)
 Вестминстер (Вермонт)
 Вестминстер (Колорадо)
 Вестминстер (Мериленд)
 Град Вестминстер